Turhal (district), een Turks district in de provincie Tokat
 Turhal (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Turhal